Baltimore désigne :

Lieux

Baltimore dans le Maryland
 Comté de Baltimore (Maryland)
 Baltimore (Indiana)
 Baltimore (Ohio)
 Baltimore (Vermont)

Baltimore (Irlande)

Littérature

 Baltimore, récit du journaliste américain David Simon, paru en 1991 (son immersion dans la brigade criminelle de la police de Baltimore pendant un an).
 Lord Baltimore, une série de bande dessinée.

Personnes 

 Cecilius Calvert (Lord Baltimore).
 David Baltimore, biologiste américain ayant proposé la classification Baltimore pour les virus.

Autres 
 Baltimore, un cocktail,
 Baltimore, un papillon nord-américain,
 Martin Baltimore, un bombardier,
 Le Baltimore, un remorqueur américain en service de 1906 à 1956.
 L'hémoglobine Hb J-baltimore, un variant de l'hémoglobine glyquée.
 (5870) Baltimore, un astéroïde.